Тирсен может означать:
 вариант написания имени: Тиррен — персонаж этрусской мифологии
 вариант написания фамилии: Тьерсен, Ян (р.1970) — французский композитор